Вішина () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Вішина () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Вішина.
 Вішина () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Вішина () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Вішина.
 Вішина () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Пояна.
 Вішина () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Журіловка.
 Вішина () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Греч.